L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Fabio Fognini remporte l'épreuve du simple, Oliver Marach et Philipp Oswald celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Jérémy Chardy, du Roumain Marius Copil et du Serbe Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Santiago Giraldo, Ernests Gulbis et Radu Albot.

Pendant le tournoi 
Âgé de 29 ans, Gleb Shakarov, qui sort des qualifications, signe sa première victoire sur le circuit ATP en battant pour son entrée en lice le Suisse Antoine Bellier ().

Alexandr Dolgopolov, finaliste la semaine précédente à Båstad et remonté à la  place mondiale, ne parvient pas à enchaîner, chutant au  tour contre le Brésilien Thiago Monteiro () en 3 sets accrochés.

Yannick Hanfmann,  mondial et issu des qualifications, fait sensation en se qualifiant pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP, après avoir éliminé coup sur coup le tenant du titre et tête de série 3 Feliciano López au , João Sousa () en 1/4 de finale et Robin Haase () en demie, en écartant 4 balles de match.

Lauréats 
L'Italien Fabio Fognini remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Yannick Hanfmann.

En double, Oliver Marach et Philipp Oswald décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jonathan Eysseric et Franko Škugor. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Gstaad
Sport en Suisse en 2017
Tennis en juillet 2017